Osoby o tym nazwisku:
 Günter Guillaume – wschodnioniemiecki szpieg
 Paul-Marie Guillaume – rzymskokatolicki duchowny